Koprivno (Dugopolje), općina Dugopolje, Hrvatska
 Koprivno (Milići, BiH), općina Milići, BiH